New York, New York může být:
 New York – město ve státě New York v USA (podle běžného systému označování sídel v USA: jméno sídla, jméno státu)
 Manhattan – čtvrť ve městě New York, územně shodná s okresem New York County (podle běžného systému označování poštovních adres v USA: jméno sídla, jméno státu)
 New York, New York (film) – americký film režiséra Martina Scorseseho z roku 1977
 New York, New York (píseň, Moby) – píseň amerického elektronického hudebníka Mobyho 
 New York, New York (píseň, Ryan Adams) – píseň amerického country hudebníka Ryana Adamse
 New York, New York (píseň, Tha Dogg Pound) – píseň amerického hiphopového dua Tha Dogg Pound